Barbara Pepper ist der Name folgender Personen:

* Barbara Pepper (Schauspielerin) (1915–1969), US-amerikanische Schauspielerin
 Barbara Pepper (1930–2016), deutsche Filmschauspielerin, siehe Babsi Schultz-Reckewell